Топла има више значења:

 Топла
 Топла (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Топла (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији